Aporrhais är ett släkte av snäckor som beskrevs av E. M. Da Costa 1778. Enligt Catalogue of Life ingår Aporrhais i familjen Aporrhaididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen pelikanfotssnäckor.

Aporrhais är enda släktet i familjen Aporrhaididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Aporrhais